Miejscowości w Polsce 
 Markowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Markowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek 
 Markowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk 
 Markowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Markowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg 
 Markowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń

 Miejscowości w innych państwach
 Markowo – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Markowo
 Markowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.

 Markowo – wieś w południowej Bułgarii, w obwodzie Płowdiw, w gminie Rodopi
 Markowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora, w gminie Bratja Daskałowi

 Markowo – wieś w Rosji, w sielsowiecie markowskim rejonu głuszkowskiego w obwodzie kurskim

 Zobacz też
 Markowo-Wólka